Golden Valley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Golden Valley Township (Minnesota)
 Golden Valley Township (North Carolina)
 Golden Valley Township (North Dakota)